Sąd najwyższy

 Najwyższy (Afganistan)
 Sąd Najwyższy (Australia)
 Sąd Najwyższy Nowej Południowej Walii
 Sąd Najwyższy Wiktorii
 Sąd Najwyższy (Czechy)
 Sąd Najwyższy (Filipiny)
 Sąd Najwyższy (Indie)
 Sąd Najwyższy (Indonezja)
 Sąd Najwyższy (Izrael)
 Sąd Najwyższy (Japonia)
 Sąd Najwyższy (Kongo)
 Sąd Najwyższy (Korea Południowa)
 Sąd Najwyższy (Monako)
 Sąd Najwyższy (Polska)
 Sąd Najwyższy Kryminalny
 Sąd Najwyższy (Słowenia)
 Sąd Najwyższy (Sri Lanka)
 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
 Sąd Najwyższy Alabamy
 Sąd Najwyższy Alaski
 Sąd Najwyższy Arizony
 Sąd Najwyższy Arkansas
 Sąd Najwyższy Connecticut
 Sąd Najwyższy Delaware
 Sąd Najwyższy Florydy
 Sąd Najwyższy Hawajów
 Sąd Najwyższy Maine
 Sąd Najwyższy Nebraski
 Sąd Najwyższy Nevady
 Sąd Najwyższy (Ukraina)
 Sąd Najwyższy (Węgry)

Zobacz też 

 Najwyższy Sąd Wojskowy